Южовка — российский гидроним.
 Южовка — река в Республике Марий Эл, приток Большой Кокшаги
 Южовка — ручей в Республике Марий Эл, приток Большого Кундыша